Чемпионат Люксембурга по футболу 1975/1976 — 62-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1975/1976
Люксембург
Люксембург
1975 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1976 году